Albemarle je lahko:
 Albemarle, Severna Karolina
 Grof Albemarle
 HMS Albemarle - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice